Заверкино — название населённых пунктов в России:

 Заверкино — деревня в Трофимовском сельсовете Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
 Заверкино — деревня в Шонгском сельсовете Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.